Dryanovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Drjanovo, kommun, Gabrovo, 
 Drjanovo (ort), Gabrovo, Obsjtina Drjanovo,